Жернов:

 Жёрнов — парный круг, один из основных элементов мельницы.
 Жернов — село в Болгарии, в общине Никопол Плевенской области.
 Жернов, Сергей Анатольевич (род. 1985) — российский биатлонист.